Појам Бива може да се односи на:
 Бива (инструмент), традиционални јапански жичани инструмент
 Бива (језеро), највеће слатководно језеро у Јапану